Бортниковский сельсовет

 Бортниковский сельсовет — сельсовет в Могилёвской области Белоруссии
 Бортниковский сельсовет — сельсовет в Волоколамском районе Московской области, упразднённый в 1939 году.